Detta är en lista över sjöar i Kumla kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kumla kommun.

Lista

Kumla kommun
 Lista